Linksblock bezeichnet:
 Bloco de Esquerda, portugiesisches Parteibündnis
 Bloc des gauches, historisches französisches Parteibündnis